Ujung Mangki är en udde i Indonesien.   Den ligger i provinsen Aceh, i den västra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Jakarta.

Terrängen inåt land är mycket platt. Havet är nära Ujung Mangki åt sydväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Ujung Mangki.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Aceh